plazma (ionizált gáz)
 sejtplazma
 ektoplazma
 Plazma (képregényszereplő)
 plazmamonitor
 Plazma (2007) Garaczi László színdarabja